Villa Serra (Cornigliano) – villa di Genova nel quartiere di Cornigliano
Villa Serra (Sant'Olcese) – villa di Sant'Olcese
Villa Serra Doria Masnata – villa di Genova nel quartiere di Sampierdarena
Villa Serra Doria Monticelli – villa di Genova nel quartiere di Sampierdarena